Niemcy:
 Bremen-Neustadt – dzielnica Bremy
 Bremen-Neustadt – stacja kolejowa w Bremie

Zobacz też:
 Neustadt